Сазоновский сельсовет

 Сазоновский сельсовет — в Колычёвской волости Егорьевского уезда Московской губернии (до 1927)
 Сазоновский сельсовет — в Куплиямской волости Егорьевского уезда Московской губернии (1926—1929); Белоомутском (1929—1931), Луховицком (1931—1934) и Егорьевском (1934—1939) районах Московской области